Philipp von Nassau ist der Name folgender Personen:

* Philipp von Nassau (1566–1595), niederländischer Militär